Conan har flere betydninger:
 Conan the Barbarian – en fiktiv person skabt af forfatteren Robert E. Howard
 Conan the Barbarian (tegneserie) – en comicserie om barbaren Conan
 Conan the Barbarian (film) – en film med Arnold Schwarzenegger.
 Mesterdetektiven Conan – en mangaserie om detektiven Shinichi Kudo.